

Accezioni comuni
 Ognissanti – nome popolare della festa di Tutti i Santi, celebrata il 1º novembre

Geografia

Ognissanti – accezione italiana non più in uso del comune di Ouessant

Borgo Ognissanti e Piazza Ognissanti – strade di Firenze
Ognissanti – frazione di Pieve San Giacomo in provincia di Cremona

Pagine correlate
 Chiesa di Ognissanti
 Ognissanti in Via Appia Nuova
 Pala di Ognissanti